Esprit D'Air () — японская рок-метал-группа, находящаяся в Лондоне. В 2013 году популярность группы возросла, так как их сингл «Shizuku» стал первой проигрываемой песней в категории «J-Рок» в видеоигре Rock Band 3. Группа сменила состав в 2016 году, а их дебютный альбом Constellations, удостоенный наград, был выпущен в 2017 году.

История

Создание группы и Deai (2010-2011)
Группа встретилась на концерте в Лондоне и дебютировала в мае 2010 г. В то время группа состояла из пяти участников – Йош (вокал), Кай (гитара и бэк-вокал), Эллис (бас-гитара), Юки (ритм-гитара) и Даиши (ударные инструменты). Esprit D'Air впервые выпустили мини-альбом под названием «Deai» в октябре 2010 г., что в общих чертах переводится как «знакомство». Кай описал это название как «что-то вроде первого приветствия от группы». Они записали мини-альбом, состоящий из 3-х треков, в студии Sarm East Studios в Брик Лейн, Лондон.

С момента основания в 2010 году группа выступала на многочисленных концертах в Великобритании и Испании[5] и были опрошены японским сайтом по размещению видеозаписей, Nico Nico Douga.

В начале 2011 года ритм-гитарист Юки покинул группу по личным причинам, оставив группу в составе четырёх человек, в то время как Йош организовал и выступал на благотворительных мероприятиях в помощь японцам, пострадавшим от землетрясения в Японии (2011). Группа также объявила новости о втором релизе.

The Hunter и Shizuku (2012)

В феврале 2012 года Esprit D'Air выпустила The Hunter и выступила с двумя заглавными шоу в Nambucca (Лондон, Великобритания) и La Farga (Барселона, Испания) в рамках своего сингла. Том Смит, директор европейского независимого звукозаписывающего лейбла JPU Records (the GazettE, Polysics, Ling Tosite Sigure), охарактеризовал сингл как релиз, который "волнует их гораздо больше, чем любой недавний визуальный К-рок или J-рок из Японии.

В июне 2012 года Esprit D'Air выпустили Shizuku и сделали трек бесплатным на ограниченное время.

Rock Band 3, перерыв и отъезд Йоша (2012-2013)
В начале 2013 года группа выросла в популярности, так как Shizuku стал первым воспроизводимым треком на японском языке в видеоигре Xbox 360, Rock Band 3 и единственным треком в категории «J-рок».

В конце 2013 года группа объявила о том, что она находится в состоянии неопределённого перерыва из-за ряда личных обстоятельств.

По личным причинам Йош больше не входил в группу в начале 2013 года и вернулся в Токио через полгода после того, как группа объявила о своём перерыве на неопределенный срок.

Кома, Хакурен и распад (2013)
Кома и Хакурен присоединились в качестве новых вокалиста и ритм-гитариста соответственно в апреле 2013 года, сделав группу в очередной раз состоящей из пяти человек. Тем не менее, группа выступила со своим последним шоу с этим составом на Брайтонском Японском фестивале в сентябре 2013 года. Месяц спустя Коме пришлось улететь обратно в Токио, Японию, не имея определенного плана возвращения. С вокалистом в другой стране группа не видела будущего вместе и решила расформироваться, несмотря на наличие интереса со стороны рекорд-лейбла к их грядущему альбому.

В интервью с Louder стало известно, что расформирование группы было частично вызвано депрессией основного автора песен и композитора Кая и его личной борьбой, которая привела к распаду группы.

Воссоединение и новый сингл, Rebirth (2016)

В марте 2016 года Esprit D'Air вновь объединились для одного шоу в виде трех частей с Каем в качестве вокалиста, чтобы выступить на благотворительном мероприятии в Лондоне, все вырученные средства с которого были направлены в Aoba-gakuen, детский дом в Фукусиме, Японии. Благодаря билетам, товарам, продаже продуктов питания и пожертвованиям, мероприятие собрало более 1100 фунтов стерлингов для детского дома.[19] В тот момент было неясно, собираются ли Esprit D'Air объединиться. Впоследствии, в связи с интересом и спросом со стороны поклонников, в июне 2016 года Esprit D'Air официально объявили о своем возвращении с оригинальным гитаристом Каем, который взял на себя роль ведущего вокалиста, Эллиса на бас-гитаре и Даиши на ударных. Группа также объявила о трех шоу, включая выступление на главной сцене фестиваля Hyper Japan.

В декабре 2016 года Esprit D'Air выпустили Rebirth, свой первый сингл за четыре года и отпраздновали запуск сингла в Zigfrid von Underbelly в Лондоне и в Le Trianon в Париже. По словам Кая, песня рассказывает историю человека, который находит свой голос и поет под звездами, это приводит его к тому, что он становится спасителем своего города, так как его голос вдохновляет всех, кто его слышит. Первая и вторая строки намекают на прекрасный вид зрителей со сцены («Aoku yureta hoshi wo matoi» – в размытом свете синих звезд). Средний куплет подразумевает его светлое будущее и то, как он движется к нему.

Constellations (2017-2018)
В марте 2017 года Esprit D'Air выступили с полномасштабным шоу на O2 Academy2 Islington.

В апреле 2017 года группа выпустила свой второй сингл по случаю возвращения Guiding Light и выпустила клип эксклюзивно с Teamrock.com, а позже песня была занесена в список 50 лучших рок-песен 2017 года.

Esprit D'Air выпустили свой альбом Constellations в цифровом формате 30 июня, а 7 июля –физический альбом, включающий три бонусных трека под лейблом Starstorm Records. Кай описал, что главной темой альбома является поиск надежды и позитива в самые мрачные и трудные времена.

Constellations третье место в чартах продаж Amazon.com и восьмое место в рок-чартах. Вскоре после выхода альбома вышел еще один сингл, Ignition, в августе, и он получил время в эфире на Kerrang! Radio.

Было объявлено, что Esprit D'Air выступит в O2 Academy Islington в качестве разогрева для The Birthday Massacre 24 октября 2017 года, а также отправится в 7-дневный гастрольный тур по Великобритании в таких городах, как Лондон, Кардифф, Бирмингем, Манчестер, Ньюкасл, Карлайл и Глазго в феврале 2018 года, чтобы отпраздновать выход Constellations.

В январе 2018 года Esprit D'Air выпустили свой новый сингл «Starstorm» для альбома Constellations. Сингл переработан Стюартом Хоксом, который известен своими работами с Miyavi, Sugizo, и Мика Накасима. Она также содержит ремикс от Shudan и инструментальную версию.

В марте 2018 года Esprit D'Air получили награду «Лучший альбом в жанре металл или хардкор» на церемонии The Independent Music Awards в Манхэттене, Нью-Йорке за их альбом Constellations. В жюри конкурса вошли Эми Ли из Evanescence, Slayer и Sepultura. Вскоре группа объявила, что они продлят свой тур Constellations по Европе в сентябре 2018 года.

В мае 2018 года группа выпустила свой сингл «Calling You». Трек вошел в список Песни Недели по версии Louder вместе с Nine Inch Nails, Ghost и Bullet for My Valentine[34], а также получил свой первый эфир на BBC Radio., and also received its first airplay on BBC Radio.

В августе 2018 года Esprit D'Air выпустили обложку «Serafine» от Dead End.

В конце 2018 года Esprit D'Air был номинирован на премию «Лучший музыкальный акт» от Neo Awards, спонсируемую Sega. Группа заняла четвертое место среди Crossfaith, The GazettE и Band-Maid.

Oceans (2019-настоящее время)

В начале 2019 года Esprit D'Air начала кампанию краудфандинга, чтобы собрать средства для выпуска своего нового сингла «Amethyst». Группа достигла своей цели в течение трех дней. В ходе кампании Эллис покинул группу по личным причинам.

В феврале 2019 года Esprit D'Air выпустил свой новый сингл «Amethyst».

В июне 2019 года было объявлено, что украден ноутбук, на котором хранилось все содержимое предстоящего альбома, а это означало, что процесс записи будет начат заново. Именно тогда они также объявили, что грядущий альбом получит название «Oceans». Выход нового альбома теперь отложен, так как Esprit D'Air перезаписывает его. Украденная работа также включала резервные копии их сингла «Amethyst», который был выпущен ранее в этом году.

Состав
Во время своего кратковременного состава на 2010-2013 годы, Esprit D'Air была группой, где все участники вносили свой вклад в написание песен и их производство. После смены их состава в 2016 году Esprit D'Air считается группой, состоящей из одного человека. Кай является единственным официальным участником, играющим и записывающим все инструменты для релизов и обладающим полным контролем над творчеством. Для живых выступлений Кай назначает бэк-группу музыкантов для исполнения песен, в том числе бывшего официального участника Esprit D'Air Эллиса для бас-гитары и Яна Винсента Веласко из Pendragon для ударных. Esprit D'Air использует DIY подход, специально не занимаясь поиском лейбла, менеджера или агента по бронированию, а вместо этого управляет всем самостоятельно, чтобы быть как можно более самодостаточным проектом.

Участники группы

Официальные участники
Kai – гитара (2010–13, 2016–present), ведущий вокал, бас-гитара, ударные, композитор (2016–present)

Участники тура
Ryoma "Ryo" Takahashi – живая гитара (2016–present)
Jan-Vincent Velazco – живые барабаны (2016–present)
Yusuke Okamoto – живая гитара (2019)
Takeshi Tokunaga – живая бас-гитара (2019)
Yuri Shibuichi – живая бас-гитара (2019)
Taku Miyamoto – живые барабаны (2018–2019)
Chris Allan-Whyte – живые барабаны (2016–2017)
Jimmy Pallagrosi – живые барабаны (2016)

Прошлые участники
Ellis – бас-гитара (2010–13), живая бас-гитара (2016–2019)
Daishi – ударные (2010–13), живые барабаны (2016–2017)
Coma – ведущий вокал (2013)
Tatsuya "Hakuren" Nashimoto – гитара (2013)
Yoshisuke Suga – ведущий вокал (2010–13)
Yuki – гитара (2010–11)

Дискография

Альбомы

одиночный разряд

Расширенные пьесы

Другие появления
 Various Artists - Now Hear This! The Winners of The 16th Independent Music Awards (2018)

Музыкальные видео
 The Hunter (2012)
 Shizuku (2012)
 Rebirth (2016)
 Guiding Light (2017)
 Ignition (2017)
 Starstorm (2018)
 Calling You (2018)
 Serafine (2018)
 Amethyst (2019)
 Leviathan (2020)
 Kurenai (2021)
 Nebulae (2021)
 Glaciers (2021)
 Guiding Light (Reimagined) (2021)
 津波 ('Tsunami') (2021)
 双方ライアー ('Souhou Raiā') (2021)
 出逢い ('Deai') (2021)

Награды
2012: JpopAsia Music Awards - «Лучший сингл J-Rock» (Номинальный) - «Shizuku»
2017: Neo Awards - «Лучший музыкальный акт» (Номинант)
2018: Independent Music Awards - «Лучший металлический или хардкорный альбом» (Победитель) -  Созвездия 
2019: Neo Awards - «Лучший музыкальный акт» (четвертое место)

Примечания

Ссылки

Official website

Рок-группы Японии
Visual kei
Хеви-метал-группы Японии
Метал-группы Японии
Трэш-метал-группы Японии
Группы альтернативного метала Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Хард-рок-группы Японии